Altabaca puede referirse a:
 el nombre común de la planta Dittrichia viscosa
 el nombre común de la planta Plumbago europaea
 el nombre común de la planta '''''Solidago virgaurea